Migration – album degli Amboy Dukes del 1968
 Migration – album di Zachary Richard del 1978
 Migration – album di Dave Grusin del 1989
 Migration – album di Bonobo del 2017